

Astronomia 
 8660 Sano – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Sano – città giapponese della prefettura di Tochigi

Personaggi immaginari 
 Izumi Sano – uno dei personaggi principali della serie manga Hana Kimi

Persone 
 Hinako Sano (1994) – modella e attrice giapponese
 Junya Sano (1982) – ciclista su strada giapponese 
 Kumi Sano (1980) – modella giapponese
 Miguel Sanó (1993) – giocatore di baseball dominicano 
 Minoru Sano (1955) – ex pattinatore artistico su ghiaccio giapponese
 Rihei Sano (1912-1992) – calciatore giapponese
 Shirō Sano (1955) – attore e regista giapponese
 Shūji Sano (1912-1978) – attore giapponese
 Tomoaki Sano (1968) – ex calciatore giapponese
 Toru Sano (1963) – ex calciatore giapponese
 Turino di Sano (...–1427) – orafo e scultore italiano

Storia 
 Clan Sano – importante clan giapponese, ramo del clan Oyama, presente nella provincia di Shimotsuke